Adlerdenkmal steht für:
 Adlerdenkmal (Berlin), ehemaliges Denkmal des Garde-Kürassier-Regiments im Heinrich-von-Kleist-Park
 das Adlerdenkmal (Althaldensleben) in Haldensleben
 Adlerdenkmal (Keetmanshoop) in Keetmanshoop, Namibia
 das Adlerdenkmal in Bielefeld-Jöllenbeck, siehe Grafschaftsdenkmal
 das Adlerdenkmal am Hörsterplatz in Münster